Ел Маутиљо има више значења:

 Ел Маутиљо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Маутиљо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику